Roland Clara (ur. 8 marca 1982 w Bruneck) – włoski biegacz narciarski, reprezentant klubu G.S. Fiamme Gialle.

Kariera 
Pierwszy raz na arenie międzynarodowej Roland Clara pojawił się w zawodach Pucharu Kontynentalnego 8 grudnia 2001 roku w Ulrichen, gdzie zajął 48. miejsce na dystansie 10 km stylem dowolnym. Nieco ponad dwa miesiące później wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Schonach, gdzie w swoim jedynym starcie zajął 18. miejsce na dystansie 30 km techniką klasyczną.

W Pucharze Świata zadebiutował dopiero 3 lata później, 6 marca 2005 roku w fińskim Lahti, gdzie zajął 11. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym. Tym samym w swoim debiucie od razu zdobył pucharowe punkty. W sezonie 2004/2005 wystartował jeszcze dwa razy, za każdym razem punktując i w efekcie zajął 70. miejsce w klasyfikacji generalnej. W kolejnym sezonie po raz pierwszy znalazł się w czołowej dziesiątce zawodów, zajmując 10. miejsce na dystansie 50 km w norweskim Oslo 11 marca 2006 roku. Jeszcze trzykrotnie zdobywał punkty, ale w klasyfikacji generalnej zajął dopiero 80. miejsce. Jak dotychczas najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2010/2011, kiedy to zajął 15. miejsce w klasyfikacji generalnej. Na inauguracji sezonu 2011/2012, 19 listopada 2011 roku w Sjusjøen, po raz pierwszy w karierze stanął na podium, zajmując trzecie miejsce za Szwedem Johanem Olssonem i Norwegiem Petterem Northugiem.

W 2007 roku wystartował na mistrzostwach świata w Sapporo zajmując 21. miejsce w biegu łączonym na 30 km oraz dziewiąte miejsce w sztafecie. Dwa lata później, podczas mistrzostw świata w Libercu otarł się o medal, wspólnie z Valerio Checchim, Giorgio Di Centą i Pietro Pillerem Cottrerem zajmując czwarte miejsce w sztafecie. Jego najlepszym indywidualnym wynikiem było piąte miejsce w biegu łączonym na 30 km. Najlepsze wyniki Clary na mistrzostwach w Oslo w 2011 roku to siódme miejsce w biegu łączonym oraz piąte w sztafecie. Wystartował także na igrzyskach olimpijskich w Vancouver w 2010 roku zajmując 36. miejsce na dystansie 50 km techniką klasyczną.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Linki zewnętrzne 
  
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1982
Włoscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Bruneck